Cendres de lune е първият студиен албум на певицата Милен Фармер, издаден на 1 април 1986 година от музикалната компания Polydor Records. Първият сингъл от албума – Maman a tort, излиза през месец март 1984 година – две години преди издаването на албума. След него сингли стават песните Plus grandir, Libertine и Tristana. Албумът е издаден два пъти, като във второто издание са прибавени Tristana, както и два ремикса – на Libertine и на Tristana.

Песни 
Текстовете на повечето песни са написани от продуцента на Милен – Лоран Бутона. Други автори са самата Милен и Жером Даан. Музиката е композирана от Лоран Бутона, като единствените песни, чиято музиката не е от него, са Libertine (Жан-Клод Декеан) и Maman a tort (Лоран Бутона и Жером Даан).

Музикални албуми от 1986 година
Албуми на Милен Фармер